Эсбо́-Брест () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Сен-Совёр. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70216.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Безансона, в 31 км к северо-востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 502 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 329 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 257 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 257 активных жителей работали 233 человека (126 мужчин и 107 женщин), безработных было 24 (10 мужчин и 14 женщин). Среди 72 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона